GGG kan syfta på:

 GGG – IATA-kod för en flygplats i Gregg County, Texas, se East Texas Regional Airport
 GGG – en filmserie av det tyska bolaget JT Productions, se German Goo Girls